Jacques Daret (1404-1470), peintre primitif flamand ;
 Pierre Daret (1604-1675), graveur et peintre français ;
 Jean Daret (1614-1668), peintre français ;
 Jérôme Daret (1974-), joueur français de rugby à XV.

Voir aussi
 Hôtel Daret à Aix-en-Provence.